Mucophilus är ett släkte av svampar. Mucophilus ingår i ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Mucophilus